Каганов, Коганов — фамилия еврейского происхождения. По традиции носителей фамилии относят к .

Известные носители 
 Каганов, Борис Самуилович (род. 1956) — советский и российский педиатр, гепатолог и диетолог.
 Каганов, Владимир Михайлович (род. 1953) — полковник ВС РФ, лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации.
 Каганов, Всеволод Михайлович (1901—1968) — советский врач, редактор и философ.
 Каганов, Даниил Владимирович (1913—1975) — советский инженер, учёный.
 Каганов, Израиль Львович (1902—1985) — советский учёный в области промышленной электроники.
 Каганов, Исаак Борисович (1904—1978) — еврейский поэт, прозаик и мыслитель, писавший на иврите.
 Каганов, Леонид Александрович (род. 1972) — российский писатель-фантаст, сценарист и юморист, поэт, телеведущий.
 Коганов, Марк Романович (1891—1918) — расстрелян в числе бакинских комиссаров.
 Каганов, Моисей Исаакович (1921—2019) — физик-теоретик.

Женщины 
 Каганова, Полина Исаевна (1911—1972) — советская поэтесса.
 Каганова, Эмма Карловна (1905—1989) — деятель советских спецслужб, подполковник или полковник госбезопасности.

См. также